Кубок Іспанії з футболу 2005–2006 — 104-й розіграш кубкового футбольного турніру в Іспанії. Титул вчетверте здобув Еспаньйол.

Календар

Попередній раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11/21 серпня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/20 серпня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|13/20 серпня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|13/21 серпня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|14/20 серпня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|14/21 серпня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15/21 серпня 2005

|}
* - клуб Промезас (Понферрада) знявся з турніру через фінансові проблеми.

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 серпня 2005

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 вересня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 вересня 2005

|}

Третій раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 жовтня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 жовтня 2005

|}

Четвертий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 листопада 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 листопада 2005

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/11 січня 2006

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/12 січня 2006

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/11 січня 2006

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11/18 січня 2006

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|18/25 січня 2006

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|19 січня/1 лютого 2006

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 січня/1 лютого 2006

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/14 лютого 2006

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9 лютого/15 березня 2006

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Іспанії на soccerway 
 Кубок Іспанії на rsssf  

2005–2006
Іспанія
Іспанія
2005 в іспанському спорті
2006 в іспанському спорті